

Personen
Andie MacDowell (1958), een Amerikaanse actrice
Claire McDowell (1877 - 1966), een Amerikaanse actrice
Edward MacDowell (1860 - 1908), een Amerikaans componist
Graeme McDowell (1979), een Iers golfprofessional
John McDowell (1942), een Zuid-Afrikaans filosoof
Johnny McDowell (1915-1952), een Amerikaans Formule 1-coureur
Josh McDowell (1939), een christelijke Amerikaans schrijver en modern apologeet
Malcolm McDowell (1943), een Engels acteur
William Makdowell (1590-1667), een Schots filosoof

Geografie
McDowell County (North Carolina)
McDowell County (West Virginia)